Курріє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 22 км на південь від Лілля, 23 км на північний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10793,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Ерік Сікора (*1968) — французький футболіст, захисник, згодом — футбольний тренер.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Куррієр 
 [ Розташування муніципалітету Куррієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале